Chaetaster troscheli är en sjöstjärneart som beskrevs av Müller och Franz Hermann Troschel 1842. Chaetaster troscheli ingår i släktet Chaetaster och familjen Chaetasteridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjöstjärnor
troscheli